Ising est un nom propre qui peut désigner :

Géographie 
Un quartier  de la commune allemande de Chieming en Bavière.
Un hameau de la Moselle incorporé dans la commune d'Ébersviller.

Patronyme 
Ernst Ising (1900-1998), physicien allemand.
Rudolf Ising, producteur et réalisateur américain.

Physique 

Le modèle d'Ising, modèle de physique statistique nommé d'après Ernst Ising.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme